Тур Швейцарии - 79-я по счёту гонка Тура Швейцарии . Она проводилась с 13 по 21 июня и была семнадцатой гонкой в  Мирового тура UCI 2015. Стартует в Рише и финиширует  в Берне.

Команды 
В гонке приняли участие семнадцать команд обладающих лицензией UCI ProTeams, и приглашены 2 команды  В итоге на старт вышло 152 гонщика.

Маршрут

Обзор гонки

1-й этап 

13 июня  Риш

2-й этап 
14 июня  Риш — Риш

3-й этап 
15 июня  Квинто — Оливоне

4-й этап 
16 июня Флимс — Шварценбах

5-й этап 
17 июня  Квартен  — Зёльден (Австрия)

6-й этап 
18 июня  Виль — Биль

7-й этап 
19 июня  Биль — Дюбинген

8-й этап 
20 июня  Берн — Берн

9-й этап 
21 июня  Берн — Берн

Лидеры классификаций

Ссылки 

Мировой тур UCI 2015
Тур Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2015 году
Июнь 2015 года